Walnut puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
Walnut (California)
Walnut (Illinois)
Walnut (Iowa)
Walnut (Kansas)
Walnut (Misisipi)